Unter der Kopfrotbuche versteht man
 Rotbuchen, die aufgrund von Schneitelung regelmäßig beschnitten werden
 die Kaisers Buche in Moers-Schwafheim als wichtigster Vertreter der Kopfrotbuchen
 die Kopfbuche bei Gremsheim, die als Süntel-Buche die Optik eines Kopfbaumes hat und keine Kopfrotbuche im eigentlichen Sinne ist